Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Lisa Raymond 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (campionesse)
 Martina Navrátilová /  Lisa Raymond (finale)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Liezel Huber /  Corina Morariu (quarti di finale)

 Sun Tiantian /  Meilen Tu (quarti di finale)
 Lina Krasnoruckaja /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Zi Yan /  Jie Zheng (primo turno)
 Nicole Pratt /  Patty Schnyder (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2004